Пиктон ( или ) — фамилия и топоним.

Люди 
 Пиктон, Роберт (род. 1949) — канадский серийный убийца.
 Пиктон, Томас (1758—1815) — английский генерал, губернатор Тринидада, участник Наполеоновских войн.

Топонимы 
 Пиктон — город в Новой Зеландии
 Пиктон — город в Новом Южном Уэльсе, Австралия
 Пиктон — коммуна в Онтарио, Канада